Palazzo Lucini Arborio Mella, villa storica di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano.
 Palazzo Lucini Andreani, palazzo storico di Milano andato distrutto, in via S. Pietro all'Orto angolo Via Verri.
 Palazzo Lucini, edificio storico di Como, anche conosciuto come "Combattenti", sede del Museo Paolo Giovio.
 Palazzo Lucini, detto anche Palazzo Lucini Cavadini, palazzo storico del XV secolo di Appiano Gentile, in provincia di Como.
 Palazzo Lucini Passalacqua, palazzo storico di Milano del XIX secolo.
 Palazzo Lucini, palazzo storico di Breglia